Строцень Богдан Степанович (1959) — український історик, археолог
 Строцень Людмила Дмитрівна (1961) — український історик, етнограф

Українські прізвища